Marcos, o Evangelista — discípulo de São Pedro e de Paulo de Tarso
Evangelho segundo Marcos — texto bíblico de autoria de São Marcos
Subcomandante Marcos — líder guerrilheiro do movimento zapatista, no México
Marcos (automóvel) — fabricante inglesa de veículos automotores
Marcos Roberto Silveira Reis — futebolista brasileiro que atuava como goleiro

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de religião